Чемпионат мира по регби-7 2013 года — шестой розыгрыш мирового первенства среди сборных команд по регби-7, который состоялся 28—30 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Это был первый турнир подобного масштаба, который принимала Россия.

Некоторое время была вероятность того, что чемпионат мира 2013 года может стать последним в связи с включением регби в программу летних Олимпийских игр, которое одобрил Международный олимпийский комитет. В июне 2013 года представители IRB заявили, что турнир будет сохранен, а следующий розыгрыш состоится в 2018 году

Место проведения 

В декабре 2009 года IRB объявил, что своё желание принять чемпионат выразили регбийные союзы Бразилии, Германии и России. Шотландский регбийный союз не выражал формального интереса в организации чемпионата, однако ранее возможность подачи заявки рассматривалась. В феврале 2010 года стало известно, что российская заявка была официально оформлена, в то время как бразильские и немецкие регбийные функционеры отказались от идеи проведения первенства. В результате Россия стала единственным кандидатом на получение права провести турнир.

12 мая 2010 года, за шесть дней до проведения Мирового юниорского трофея IRB, который должен был состояться в России, страна была признана хозяйкой чемпионата мира по регби-7.

Отборочный турнир 

* Команда, отобравшаяся из Океании, участвует в азиатском отборочном турнире.
Примечания (мужчины):
Канада и США отобрались на турнир, завоевав два доступных места в отборочном турнире Северной Америки/Карибского бассейна.
Зимбабве и Тунис отобрались на турнир, завоевав два доступных места в отборочном турнире Африки.
Австралия и Тонга отобрались на турнир, завоевав два доступных места в отборочном турнире Океании.
Португалия, Испания, Франция, Грузия и Шотландия отобрались на турнир, завоевав пять доступных мест в отборочном турнире Европы.
Япония, Гонконг, Филиппины отобрались на турнир, завоевав три доступных места в отборочном турнире Азии.
Уругвай отобрался на турнир, завоевав два доступных места в отборочном турнире Южной Америки.
Примечания (женщины):
Канада отобралась на турнир через региональный отборочный турнир, завоевав единственное доступное место в отборочном турнире Северной Америки/Карибского бассейна.
Тунис отобрался на турнир, завоевав одно доступное места в отборочном турнире Африки.
Англия, Ирландия, Испания, Франция и Нидерланды отобрались на турнир, завоевав пять доступных мест в отборочном турнире Европы.
Фиджи, Япония и Китай отобрались на турнир, завоевав три доступных места в отборочном турнире Азии.
Бразилия отобралась на турнир, завоевав одно доступное место в отборочном турнире Южной Америки.

Участники 
Мужчины

Женщины

Сокращением (АК) обозначены команды, которые автоматически отобрались на чемпионат мира по регби-7.

Жеребьёвка 
Распределение по корзинам состоялось 25 февраля, жеребьёвка — 28 февраля 2013 года.

Мужские сборные

Женские сборные

Мужской турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Сводная таблица

Плей-офф

Чаша

Тарелка

Кубок

Женский турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Чаша

Тарелка

Кубок

Статистика

Мужчины

Лидеры по очкам

Лидеры по попыткам

Женщины

Лидеры по очкам

Лидеры по попыткам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионат мира по регби-7
Спорт в России в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Июнь 2013 года
Чемпионаты мира в России
Соревнования по регби в России
Чемпионаты мира в 2013 году